Duobus bezeichnet:

 eine Kombination aus einem Oberleitungsbus und einem Omnibus, siehe Duo-Bus
 zwei lateinische Phrasen, siehe Liste lateinischer Phrasen/D#Duobus

Siehe auch:
 duōbus, ein Lateinisches Zahlwort im Dativ beziehungsweise Ablativ